Agenor de Oliveira (Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1949) é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Início de vida 
Nascido no bairro simples de Jacarepaguá, conviveu com compositores da Portela, da União de Jacarepaguá e do Império Serrano.

Discografia
Cabeças

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)